Miejscowości w USA:
 Newberry – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Alachua
 Newberry – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Newberry – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Newberry – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Luce
 Newberry – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Newberry
Gminy w USA:
 Newberry (ang. Newberry Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Newberry (ang. Newberry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Newberry (ang. Newberry County) – w stanie Karolina Południowa

en:Newberry